Das Abierto Mexicano Telcel 2016 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 22. bis 27. Februar 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Mexicano Telcel 2016 fand vom 20. bis zum 21. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Acapulco